Отборочный турнир Кубка Азии 2004 года начался в марте 2003 года. Из 45 стран АФК только  и  отказались участвовать.  (хозяева турнира) и  (действующий чемпион) получили путёвки в финальный турнир автоматически. 20 стран с самым низким рейтингом ФИФА были разбиты на 7 групп в предварительном этапе. Победители этих групп и оставшиеся 21 страна разбивались на 7 групп в основном этапе. Лучшие две команды каждой группы получали путёвки.

Предварительный этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Основной этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Примечания

Ссылки 
 Статистика Кубка Азии 2004 на RSSSF

Кубки Азии по футболу
Футбол в Азии в 2004 году